Prințesa Elisabeta a Prusiei (18 iunie 1815 – 21 martie 1885) a fost a doua fiică a Prințului Wilhelm al Prusiei (fratele mai mic al regelui Frederic Wilhelm al III-lea) și a soției lui Prințesa Maria Ana de Hesse-Homburg, nepoata lui Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei.

La 22 octombrie 1836, la Berlin, s-a căsătorit cu Prințul Karl de Hesse și de Rin, al doilea fiu al lui Ludovic al II-lea, Mare Duce de Hesse. Despre căsătoria lor s-a spus că a fost furtunoasă, el a găsit-o urâtă și plictisitoare în timp ce ea l-a găsit rece și lipsit de dragoste.

Elisabeta a fost în relații bune cu nora ei, Prințesa Alice a Regatului Unit. În ultimii ani, Elisabeta a luat mult în greutate și a devenit obeză. A trăit să-l vadă pe fiul ei ajuns pe tron ca Mare Duce de Hesse și de Rin la 13 iunie 1877 și să le vadă căsătorite pe primele două fiice ale lui Ludovic și Alicei. Primul strănepot al Elisabetei, Prințesa Alice de Battenberg, s-a născut în timpul vieții ei.

Elisabeta a murit la  Darmstadt-Bessungen la vârsta de 69 de ani, supraviețuind soțului ei opt ani.

Arbore genealogic

Nașteri în 1815
Decese în 1885
Casa de Hohenzollern
Casa de Hesse-Darmstadt